Caroline McWilliams, Amerikaans actrice
 David McWilliams, Noord-Iers muzikant
 Edelen McWilliams, actrice
 Jeremy McWilliams, Iers motorcoureur in de MotoGP-klasse

Zie ook 
Williams (doorverwijspagina)